Az 1928-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 2. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 15 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Warta Poznań, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1928
Lengyel 1